El nombre The Late Late Show puede hacer referencia a:

 The Late Late Show with Craig Ferguson, programa de televisión estadounidense presentado por Craig Ferguson.
 The Late Late Show with James Corden, programa de televisión estadounidense presentado por James Corden.
 The Late Late Show, programa de televisión irlandés presentado por Ryan Tubridy.